Lazarus pode ser:

 Lazarus (ADI), um software que ajuda a desenvolver programas de computador com a linguagem Object Pascal
 Lazarus (álbum de Travie McCoy)
 Lazarus (álbum de Lazarus)
 Lazarus (revista em quadrinhos)
 Lazarus (canção), uma música de 2015 de David Bowie

Desambiguação

fr:Saint-Lazare
pl:Łazarz